Az  a szöuli metró első vonala, melyet 1974-ben nyitottak meg. A vonal Seoul Metro által üzemeltetett szakasza 7,8 km hosszú, 10 állomással, a Korail által üzemeltetett szakasza pedig 192,8 km hosszú, 87 állomással. A többi vonallal ellentétben az 1-es metró a bal oldalon közlekedik.

Története
Az egyes vonal építését 1971-ben kezdték meg, és 1974. augusztus 15-én adták át a 7,8 km hosszú szakaszát. A vonal 192,8 km-es többi részét a Korail, a nemzeti vasúttársaság üzemelteti.

Állomások

Az 1-es vonalon gyorsított (expressz) vonatok is közlekednek, amelyek kevesebb állomáson állnak meg:

JT:  expressz vonal
JCs:  expressz vonal
SzCs:  expressz vonal

Jelölések:

Járműpark
A vonalon 160 kocsi közlekedik, az új típusú frekvenciaváltós kocsikat a Hyundai Mobis, a Hyundai Rotem, a Daewoo Heavy Industries és a Hyundai Precision Industry gyártotta.

Seoul Metro 
 Seoul Metro 1000 sorozat

Korail 
 Korail Class 1000 (1988)
 Korail Class 311000 (1996)
 Korail Class 319000 (2006)

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró